Каталогът на статуите от Колекция „Фарнезе“, изложени в Националния археологически музей в Неапол описва експонатите от колекцията, изложени в музея. 

Колекция „Фарнезе“, документираща Древен Рим, няма равна на себе си в световен мащаб.

Експонати

Галерия

Източници 
 Michelangelo Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Napoli, Stabilimento tipografico Luigi Pierro e figlio, 1904.
 Carlo Gasparri (a cura di) – Le Sculture Farnese – Electa, Verona 2009, ISBN 978-88-510-0601-3 (guida maneggevole)
 Carlo Gasparri (a cura di) – Le Sculture Farnese – I – Le sculture ideali – Electa, Verona 2009, ISBN 978-88-510-0584-9 (catalogo vol. I)
 Carlo Gasparri (a cura di) – Le Sculture Farnese – II – I ritratti – Electa, Verona 2009, ISBN 978-88-510-0585-6 (catalogo vol. II)
 Carlo Gasparri (a cura di) – Le Sculture Farnese – III – Le sculture delle Terme di Caracalla. Rilievi e varia – Electa, Verona 2010, ISBN 978-88-510-0607-5 (catalogo vol. III)

Каталози на експонати в музеите на Неапол